Bures (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Bures (Orne), municipi al departament d'Orne (regió de Normandia, França)
 Bures-en-Bray, municipi al departament de Sena Marítim (Normandia)
 Bures-les-Monts, municipi delegat al departament de Calvados (Normandia)
 Bures-sur-Yvette, municipi al departament d'Essonne (regió d'Illa de França)